O Festival de Rugby FGR, ou também conhecido como Festival Formativo é um torneio de rugby, de diversas categorias como: masculino e feminino, adulto, juvenil e infantil. Esse torneio é disputado anualmente por times convidados do estado do Rio Grande do Sul.

História

Festival de Rugby FGR Masculino 
O Festival de Rugby FGR ou simplesmente Festival Formativo foi criado em 2011 pela Federação Gaúcha de Rugby. No começo o festival estava com caráter mais competitivo, buscava clubes em formação do Rio Grande do Sul, conteve jogos no modelo  Rugby Union (com 15 jogadores para cada time), Rugby Ten (com 10 jogadores para cada time) e principalmente Rugby Sevens (com 7 jogadores para cada time). Essas atividades tinham como objetivo o desenvolvimento do Rugby no Estado, dos aspectos técnicos/físicos/culturais, pelo incentivo dos novos grupos e a instrução dos novos Agentes do Rugby (jogadores, árbitros, dirigentes e treinadores) por meio de palestras, jogos, arbitragem, confraternização e premiação temática. Alguns clubes pertencentes a primeira divisão do estado como Charrua Rugby Clube, Guaíba Rugby Clube, Serra Rugby Clube, utilizam  os festivais, para desenvolver suas categorias formativas. Em 2013 o festival foi descontinuado na categoria masculina.

Festival de Rugby FGR Feminino 
No ano de 2013 teve inicio a participações de núcleos femininos formativos. Este festival feminino conteve características competitivas.
No ano de 2014 não mais com características competitivas, iniciou-se palestras para o desenvolvimento do rugby feminino. Os encontro valorizaram a integração e a troca de experiências entre as atletas de todo o Estado. Foram realizados treinos coletivos, palestra com a arbitragem e um pequeno torneio com equipes formadas por atletas de times diferentes jogando junto.

Festival de Rugby FGR Infantil 
No ano de 2014 teve inicio a participações de núcleos infantis formativos.

Edições

Categoria Adulto Masculino

Categoria Adulto Feminino

Equipes que participaram

Equipes da Categoria Adulto Masculino

Equipes da Categoria Adulto Feminino 

Legenda:
IF: Data inicial da pratica de rugby feminino no clube.

Ver também 
  Liga Sul de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão
  Copa RS de Rugby Union
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão Intermediária
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão de Acesso
  Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil
  Torneio Pré Gauchão de Rugby
  Circuito Gaúcho de Rugby Sevens

Ligações externas 
 Página Oficial da Federação Gaúcha de Rugby
 Facebook Oficial da Federação Gaúcha de Rugby

Competições de rugby do Rio Grande do Sul